Lunaria steht für:

 die Pflanzengattung der Silberblätter
 den danach benannten Asteroiden (1067) Lunaria